Немчинова

Фамилии 
женская форма русской фамилии Немчинов
 Немчинова, Вера Николаевна (1899—1984) — русская, французская и американская балерина, балетный педагог.
 Немчинова, Мария Юрьевна (род. 1998) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании.

Топоним 
локатив к фамилии Немчинов
 Немчинова — нежилая деревняв Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.